Henry Cockburn kan syfta på:

* Henry Cockburn (död 1476), skotsk prelat, biskop av Ross
 Henry Cockburn, lord Cockburn (1779–1854), skotsk jurist och författare
 Henry Cockburn (1859–1927), brittisk konsul
 Henry Cockburn (1921–2004), engelsk fotbollsspelare